Лассо́ (от  — «петля»), или аркан, или лариат () — верёвка с петлёй на конце, предназначенная для набрасывания вокруг цели и последующего затягивания при натяжении верёвки. Известный атрибут американских ковбоев.

Описание 
Лассо делают из плотной верёвки так, что петля остаётся открытой при бросании лассо. Это также позволяет ковбою легко открывать петлю, сидя верхом, отпускать седло (верёвка достаточно туга, чтобы её немного можно было подтолкнуть). Качественные лассо сбалансированы для лучшего управления.

Трюки с вращением лассо были частью исторических культур Мексики и Соединённых Штатов, известный ковбойский спорт. Вилл Роджерс — известный исполнитель трюков с лассо. Лассо (аркан) также использовалось кочевыми тюркскими и монгольскими народами.

См. также 
 Аркан керу
 Грэпплер
 Хонда (узел)

Ссылки 
 
 The Lasso: A Rational Guide to Trick Roping by Carey Bunks
 Footage of multiple Lasso World Champions

Оружие по алфавиту
Холодное оружие по алфавиту
Метательное оружие по алфавиту
Метательное оружие
Затягивающиеся петли
Животноводство
Вестерн
Родео